Municipio de Gaines puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Gaines (condado de Genesee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Genesee.
 Municipio de Gaines (condado de Kent, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kent.
 Municipio de Gaines (condado de Tioga, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Tioga.